Ribnik je lahko:

ribnik, vodno telo
Ribnik, potok, desni pritok Save
Ribnik, desni pritok reke Sotle
Ribnik, blokovsko naselje v Ajdovščini
 Ribnik, Bosna in Hercegovina
 Ribnik, Jagodina (Srbija)
 Ribnik, Karlovška županija (Hrvaška)

Glej tudi
Falski ribnik na Pohorju
Rački ribniki
Ribniki v dolini Drage
Ribnica (razločitev)